|-
| 124801 - ||  || 26 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124802 - ||  || 21 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124803 - ||  || 21 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124804 - ||  || 21 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124805 - ||  || 21 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124806 - ||  || 21 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124807 - ||  || 21 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124808 - ||  || 21 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124809 - ||  || 21 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124810 - ||  || 21 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124811 - ||  || 22 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124812 - ||  || 22 septembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 124813 - ||  || 22 septembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 124814 - ||  || 22 septembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 124815 - ||  || 22 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124816 - ||  || 28 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124817 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124818 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124819 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124820 - ||  || 21 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124821 - ||  || 21 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124822 - ||  || 22 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124823 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124824 - ||  || 21 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124825 - ||  || 21 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124826 - ||  || 25 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124827 - ||  || 21 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124828 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124829 - ||  || 17 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124830 - ||  || 18 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124831 - ||  || 18 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124832 - ||  || 19 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124833 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124834 - || 2001 TH || 8 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124835 - ||  || 7 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124836 - ||  || 7 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124837 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124838 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124839 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124840 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124841 - ||  || 9 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124842 - ||  || 9 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124843 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124844 Hirotamasao ||  || 13 octombrie 2001 || Shishikui || Shishikui
|-
| 124845 - ||  || 12 octombrie 2001 ||  || 
|-
| 124846 - ||  || 11 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124847 - ||  || 11 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124848 - ||  || 11 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124849 - ||  || 11 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124850 - ||  || 14 octombrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 124851 - ||  || 14 octombrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 124852 - ||  || 14 octombrie 2001 ||  || 
|-
| 124853 - ||  || 9 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124854 - ||  || 9 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124855 - ||  || 9 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124856 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124857 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124858 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124859 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124860 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124861 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124862 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124863 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124864 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124865 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124866 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124867 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124868 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124869 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124870 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124871 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124872 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124873 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124874 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124875 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124876 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124877 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124878 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124879 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124880 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124881 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124882 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124883 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124884 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124885 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124886 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124887 - ||  || 14 octombrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 124888 - ||  || 14 octombrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 124889 - ||  || 14 octombrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 124890 - ||  || 15 octombrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 124891 - ||  || 14 octombrie 2001 ||  || 
|-
| 124892 - ||  || 11 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124893 - ||  || 15 octombrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 124894 - ||  || 15 octombrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 124895 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124896 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124897 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124898 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124899 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124900 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-